Enema peut désigner :
 Enema, un genre d'insectes coléoptères de la famille des scarabéidés, dans la sous-famille des dynastinés et la tribu des Oryctini  (genre voisin des Oryctes dans la même tribu).
 Enema, terme en anglais pour la procédure et un dispositif médical destiné au lavage de l'intestin (couramment appelé « lavement » en français).
 Enema of the State, album musical.